«Бабочка и тигр» — советский короткометражный рисованный мультфильм 1978 года, снятый Валерием Угаровым.

Третий из трёх сюжетов мультипликационного альманаха «Весёлая карусель» № 10.

Сюжет 
Юмористическая история о том, как полосатый матрац, на котором спал тигр, сам вообразил себя тигром и распугал весь зоопарк, начав охоту на бабочку, а затем гоняясь за зверями по всему зоопарку.

Съёмочная группа

Награды и призы 
 «Бабочка и тигр» (Весёлая карусель № 10) — Приз на МКФ в Варне, 1979.

Примечания

Ссылки 

Короткометражные мультфильмы СССР 1970-х годов
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Весёлая карусель
Мультфильмы Валерия Угарова
Рисованные мультфильмы СССР 1978 года